Вильяйерно-Моркильяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос.  Занимает площадь 9,170 км². Население — 226 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса